Lindsey Caroline Vonn z d. Kildow (ur. 18 października 1984 w Saint Paul) – amerykańska narciarka alpejska, trzykrotna medalistka olimpijska, dwukrotna mistrzyni (supergigant i zjazd) i trzykrotna wicemistrzyni świata. Czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012) oraz ośmiokrotnie Małej Kryształowej Kuli w zjeździe, pięciokrotnie w supergigancie i trzykrotnie w superkombinacji. Była rekordzistka Pucharu Świata pod względem ogólnej liczby zwycięstw (82). Trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów: srebro w zjeździe (2003) oraz srebro w zjeździe i brąz w slalomie gigancie (2004). Uważana jest za jedną z najlepszych narciarek alpejskich w historii dyscypliny.

Kariera 
Czterokrotnie startowała w igrzyskach olimpijskich. W Salt Lake City (2002) i Turynie (2006) nie odniosła większych sukcesów, a w trzecim starcie – w Vancouver, w 2010 roku, dwukrotnie zdobyła medal – złoty w zjeździe i brązowy w supergigancie. Bardzo blisko zdobycia medalu była również w superkombinacji, ale nie ukończyła slalomu. W 2018 roku na igrzyskach w Pjongczangu zdobyła brązowy medal olimpijski w zjeździe.

Rekordzistka pod względem liczby zwycięstw w całej historii Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim kobiet (82).

Równocześnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby zwycięstw (43) w zjeździe w historii Pucharu Świata. Poprzedni rekord należał do Annemarie Moser-Pröll (36). Ponadto wygrała najwięcej supergigantów w Pucharze Świata (28).

Jako trzecia zawodniczka w historii odniosła trzy zwycięstwa w rozgrywanych dzień po dniu zawodach Pucharu Świata w tej samej miejscowości. Dokonała tego w Haus w dniach 8–10 stycznia 2010 roku (dwa zjazdy oraz supergigant). Wcześniej takim wyczynem popisały się tylko Annemarie Moser-Pröll w 1975 roku (cztery wygrane w Grindelwald; w tym osobno zaliczane zjazd i slalom do kombinacji) oraz dwukrotnie Katja Seizinger (Val d’Isère 1996 i Lake Louise 1997). Wyczyn ten powtórzyła trzykrotnie w miejscowości Lake Louise. Jako pierwsza i zarazem jedyna narciarka dokonała tej sztuki cztery razy. Ogólnie na trasach w Lake Louise wygrała 18 zawodów PŚ co stanowi kolejny rekord.

22 października 2011 roku została piątą zawodniczką w historii Pucharu Świata, która odniosła zwycięstwa we wszystkich pięciu konkurencjach alpejskich (dzięki wygranej w gigancie w Sölden). Do tej grupy należą również Petra Kronberger, Pernilla Wiberg, Anja Pärson oraz Janica Kostelić. Później do tego grona dołączyły także Tina Maze oraz Mikaela Shiffrin (która jako jedyna z tego grona wygrała sześć różnych konkurencji alpejskich).

5 lutego 2013 roku wskutek upadku na trasie supergiganta podczas mistrzostwa świata w Schladming doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego i bocznego oraz pęknięcia główki kości piszczelowej. Kontuzja wykluczyła ją ze startów do końca sezonu 2012/2013 i z występu na ZIO w Soczi.

18 stycznia 2015 roku dzięki wygranej w zjeździe w Cortina d’Ampezzo wyrównała rekord liczby zwycięstw (62) w alpejskim Pucharze Świata kobiet, który należał od 1980 roku do Annemarie Moser-Pröll, a dzień później poprawiła ten rekord wygrywając supergigant w tej samej miejscowości.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 

 137 razy stawała na podium (66 w zjeździe, 46 w supergigancie, 13 w superkombinacji, 6 w slalomie i 6 w gigancie).
 82 zwycięstwa (43 zjazdy, 28 supergigantów, 5 superkombinacji, 4 giganty i 2 slalomy)

Życie prywatne 
29 września 2007 roku wyszła za mąż za Thomasa Vonna, byłego narciarza alpejskiego. Od tego momentu startuje pod nazwiskiem Vonn (jako panna startowała pod nazwiskiem Lindsey C. Kildow).

28 listopada 2011 roku ogłoszono złożenie pozwu rozwodowego przez Thomasa Vonna. Mimo tego, Lindsey Vonn będzie używać nazwiska męża nawet po oficjalnym ogłoszeniu rozwodu (co nastąpiło w 2013 roku). 

W latach 2013–2015 spotykała się z golfistą Tigerem Woodsem. 23 sierpnia 2019 zaręczyła się z kanadyjskim hokeistą P.K. Subbanem.

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Amerykańscy medaliści olimpijscy
Amerykańscy narciarze alpejscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Saint Paul
Urodzeni w 1984